Пожарный вертолёт — вертолёт, предназначенный для тушения пожара с воздуха методом водной бомбардировки (слива воды на подлежащий тушению пожар). Как правило пожарный вертолёт оборудован подвесным , которым необходимая для тушения пожара вода зачерпывается в ближайшем водоеме (сухопутные пожарные вертолёты) или бортовыми водными цистернами (пожарные вертолеты-амфибии).

История

Известные модели

Достоинства 
 Способность достигать недоступных для наземной пожарной техники и пожарных речных и морских судов очагов пожара.
 Независимость от оборудованных аэродромов (в сравнении с пожарным самолетом) или от размеров акватории используемых водоемов (в сравнении с пожарным гидросамолетом) — даже тяжелый вертолет способен использовать для взлета и посадки любую достаточного размера площадку и не нуждается в во взлетно-посадочной полосе.
 Гибкость боевого применения, — пожарный вертолет способен за считанные секунды сбросить до нескольких тонн (для тяжелого пожарного вертолета) воды как прицельно, зависнув над подлежащим ликвидации очагом пожара, так и туша пожар на площади (длина и ширина зоны тушения пожара варьируется соответственно горизонтальной скоростью и высотой боевого водосброса).

Недостатки 
 вертолёт является дорогостоящей в эксплуатации техникой

Пожаротушение с воздуха